Pentachondra är ett släkte av ljungväxter. Pentachondra ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Pentachondra